Rübsam steht für:
 Rübsen (Pflanze) (Brassica rapa), eine Art aus der Familie der Kreuzblütengewächse

Rübsam ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Rübsam (* 1962), deutsche Leichtathletin, siehe Dagmar Neubauer
 Henning Rübsam, deutscher Choreograf und Tänzer
 Johann Joseph Rübsam (1792–1868), deutscher Apotheker, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 

 Jupp Rübsam (1896–1976), deutscher Bildhauer
 Peter Rübsam (* 1941), deutscher Bildhauer und Musiker, Sohn von Jupp Rübsam
 Rolf Rübsam (1937–2021), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Autor
 Wolfgang Rübsam (* 1946), deutsch-amerikanischer Organist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Rübsamen